Las siglas U.D.C. puede referirse a:

País
 Unión Departamental de Colombia, otro nombre de la República de Colombia.

Universidades
 Universidad de Cartagena, en Colombia;
 Universidad de Colima, en México;
 Universidad de La Coruña, en España; 
 Universidad del Distrito de Columbia, en Estados Unidos;
 Universidad de las Californias Internacional , en Tijuana, BC, México;
 Universidad de Concepción , en Concepción, Chile.

Partidos políticos y organizaciones
 Unión de Centro (Unione di Centro), en Italia;
 Unión Demócrata Cristiana (Christlich Demokratische Union Deutschlands, usualmente abreviado CDU), en Alemania;
 Unión Demócrata Cristiana, en Ecuador;
 Unión Democrática de Camerún (Union Démocratique du Cameroun), en Camerún;
 Unión Democrática de Cataluña (Unió Democràtica de Catalunya), en España;
 Unión Democrática de Centro (Union démocratique du centre o Schweizerische Volkspartei), en Suiza;
 Unidad Democrática de Coahuila, en Coahuila, México.
 Unión Cívica Democrática, un grupo activista hondureño.